2 miejscowości w Polsce:
 Zwierzyn – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Zwierzyn.
 Zwierzyn – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Choszczno.

Zobacz też: Zwierzynek, Zwierzyń